Михаи́л Никола́евич Барышников (4 июля 1957, Ленинград) — советский и российский историк; Заслуженный деятель науки РФ.

Биография 
Родился в Красном Селе, в пригороде Ленинграда. Мать и отец — рабочие бумажной фабрики. После окончания средней школы и профессионально-технического училища работал на ряде предприятий города. В 1976—1978 годах служил в Советской армии.

В 1985 году с красным дипломом окончил дневное отделение исторического факультета Ленинградского университета; в 1988 году — очную аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. С 1988 года — ассистент кафедры истории ЛГПИ им. А. И. Герцена.

В 1994—1996 годах — докторант Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. С 1 сентября 1997 года заведует кафедрой истории факультета социальных наук того же университета.

Научная деятельность 
В 1988 году защитил кандидатскую, в 1996 году — докторскую диссертацию («Формирование политической организации российского предпринимательства в начале XX в.»).

В 1994 году опубликовал учебное пособие для студентов вузов «История делового мира России», ставшее одним из первых русскоязычных изданий по этой тематике. В 1995—1997 вёл научные исследования по проблемам политической истории российского предпринимательства в начале XX века (при поддержке Московского общественного научного фонда).

В 1999—2000 годах при поддержке Центрально-европейского университета выполнил исследование роли и места женщин в структуре российского предпринимательства в начале XX века.

С 2001 года — председатель докторского диссертационного совета в РГПУ им. А. И. Герцена.

Автор более 200 научных работ по социально-экономической и политической истории России, а также хозяйственным и институциональным проблемам российского предпринимательства в XIX — начале XX века.

Центральным в исследованиях последних лет выступает анализ места и роли акционерных компаний, прежде всего промышленных, в хозяйственной жизни Российской империи. На примере учреждения и функционирования ряда корпораций раскрывается структура их собственности и управления, взаимоотношения в среде акционеров и членов правлений, особенности выработки и реализации производственных, коммерческих и инвестиционных планов применительно к той или иной ситуации внутри страны и за её пределами. Одно из центральных мест отводится рассмотрению сюжетов, касающихся особенностей согласования интересов собственников, наемного персонала и представителей властных структур в процессе достижения стоявших перед компаниями стратегических и оперативных целей. Автор придерживается точки зрения, согласно которой развитие акционерного дела потенциально способствовало демократизации социально-экономической жизни России во второй половине XIX — начале XX века. Доказывается, что активное вовлечение в сферу деловых отношений (в контексте оформления корпоративного самоуправления) лиц различной этнокультурной, образовательной, профессиональной, поло-возрастной и проч. принадлежности благоприятствовало определению и реализации возможностей для эффективного решения стоявших перед страной хозяйственных проблем.

Делается вывод, что исторически фирма возникла и развивалась как организация, призванная обеспечивать институциональное согласование индивидуальных и групповых предпочтений (в том числе в их хозяйственном, правовом, семейно-родственном и этноконфессиональном содержании) в целях повышения эффективности предпринимательской деятельности (бизнеса). В широком контексте ее эволюция — это разработка и применение более сложных институциональных механизмов, предназначенных для нахождения и поддержания баланса интересов (собственников, рабочего персонала, инженерных и управленческих кадров, инвесторов, кредиторов и др.) в процессе достижения стратегических и оперативных целей развития частных предприятий — промышленных, торговых, банкирских, транспортных, страховых и т. д. По мере усложнения целей и задач, а также внешних условий деятельности происходило замещение неформальных институтов правовыми. В российской деловой практике данная тенденция проявлялась в эволюции организационных форм бизнеса от индивидуальных предприятий к партнерским фирмам (торговым домам) — товариществам полным и на вере — и при определенных обстоятельствах, прежде всего возраставшей потребности в инвестициях, к акционерным компаниям (корпорациям). Функционирование последних в виде товариществ на паях и акционерных обществ подразумевало использование разнообразных формальных регуляторов, призванных определять и в дальнейшем согласовывать широкий спектр интересов — частных, общественных и государственных. Сопутствующее складывание организационных конструкций, призванных реализовывать то или иное сочетание многочисленных предпочтений, подразумевало принятие конкретных институциональных форм их представительства. В конечном счете успех функционирования корпорации зависел от способности все более широкого круга лиц действовать в рамках согласованного баланса интересов, иначе говоря — от умения использовать его возможности ради достижения общих целей. Вместе с тем не меньшее значение сохраняла способность ключевого собственника согласовывать свои интересы с задачами развития крупного предприятия на сколько-нибудь обозримую перспективу.

Избранные труды 
 Барышников М. Н. Баланс интересов в структуре собственности и управления российской фирмы в XIX — начале XX века. — СПб.: НИИ менеджмента СПбГУ, 2007. — 25 с.
 Барышников М. Н. Деловой мир дореволюционной России: индивиды, организации, институты. — СПб.: Книжный дом, 2006. — 409 с. — ISBN 5-94777-073-3
 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга: исторический справочник / ред. Д. С. Лихачёв и др. — СПб.: Logos, 2000. — 584 с. — ISBN 5-87288-206-8
 Барышников М. Н. Деловой мир России: историко-биографический справочник. — СПб.: Искусство-СПб, 1998. — 448 с. — ISBN 5-210-01503-3
 Барышников М. Н. Женщины в структуре российского предпринимательства в начале XX века. В кн.: В. Ю. Жуков (ред.). Факты и версии: Историко-культурологический альманах. Исследования и материалы. Кн. 2. Из истории экономики. — СПб.: ИМИСП, 2001.— С. 51-64 — ISBN 5-8447-0013-9
 Барышников М. Н. Женщины в составе правлений акционерных компаний в России во второй половине XIX — начале XX века // История предпринимательства в России: XIX — начало XX века : [сб. статей]. — СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2005. — Вып. 1 : Матер. Всерос. науч. конф. — С. 17—38. — ISBN 5-288-03762-0
 Барышников М. Н. Импортные операции и перспективы развития петербургских фирм во второй половине XIX века // История предпринимательства в России: XIX — начало XX века : [сб. статей]. — СПб.: Издательский Дом СПбГУ, 2006. — Вып. 2 : Матер. Всерос. науч. конф. — С. 204—220. — ISBN 5-288-04082-6
 Барышников М. Н. История делового мира России : пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 1994. — 224 с. — ISBN 5-86318-075-7
 Барышников М. Н. Компания Нобелей: баланс интересов и эффективность функционирования // Российский журнал менеджмента. — 2008. — Т. 6, № 2. — С. 133—156. — ISSN 1729-7427
 Барышников М. Н. Политика и предпринимательство в России: (Из истории взаимодействия в начале XX века). — СПб.: Нестор, 1997. — 232 с.
 Барышников М. Н. Российские фирмы в XIX — начале XX в.: собственность, управление, индивидуальные и групповые интересы // Барышников М. Н. и др. Очерки истории российских фирм: вопросы собственности, управления, хозяйствования. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», Издат. дом СПбГУ, 2007. — С. 13—171. — ISBN 978-5-9924-0005-2 ; 978-5-288-04532-5
 Барышников М. Н. Создание текстильного треста в Петербурге в начале XX века // Российский журнал менеджмента. — 2011. — Т. 9, № 2. — С. 125—144. — ISSN 1729-7427
 Барышников М. Фирмы, институциональные ограничения и эффективность хозяйствования: Из истории российского бизнеса начала XX века. — LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. — 284 с. — ISBN 978-3-8433-1130-4
 Барышников М. Н. «Ноблесснер»: формирование финансово-промышленной группы в Петербурге в начале XX века // Российский журнал менеджмента. 2013. Т. 11. № 4. — С. 117—136. — ISSN 1729-7427
 Барышников М. Н. Эволюция семейного бизнеса Леонтьевых в XIX — начале ХХ вв. // TERRA ECONOMICUS. 2014. Т. 12. № 3. — С. 102—117. — ISSN 2073-6606
 Барышников М. Н. Из истории взаимодействия Петербургского учётного и ссудного банка с промышленными компаниями России (конец XIX — начало XX века) // Российский журнал менеджмента. 2014. Т. 12. № 4. — С. 99—124. — ISSN 1729-7427
  Барышников М. Н. Создание Гукасовыми промышленной группы в России в начале XX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. Сер. 8. Вып. 3. Менеджмент. — С. 75—100. — ISSN 1605-7953
 Барышников, М. Н. Нобели в Российской империи : семья, бизнес, общественные инициативы. — СПб.: Победа, 2014. — 367 с. — ISBN 978-5-901805-86-2
 Барышников М. Н. Г. И. Бененсон и А. Д. Голицын: деловое партнерство в институциональном контексте российской действительности начала XX века // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2015. Т. 7. № 2. — С. 38—57. — DOI: 10.17835/2076-6297.2015.7.2.038-057
 Барышников М. Н. Русское общество пароходства и торговли: учреждение, функционирование, перспективы развития (1856—1864 гг.). В кн.: Экономическая история. Ежегодник. 2014/15. М.: Институт российской истории РАН. 2016. — С. 9—53. ISBN 978-5-8055-0303-1
  Барышников М. Н. В. П. Барановский. Частная инициатива в оборонном секторе российской экономики начала XX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2016. Сер. 8. Вып. 3. Менеджмент. — С. 139—165. — ISSN 1605-7953
 Барышников М. Н. Общество Брянского завода: опыт деятельности крупной корпорации в дореволюционной России // Финансы и бизнес. 2017. № 3. — С. 97—108. — ISSN 1814-4802
 Барышников М. Н. Семейный бизнес и освоение нефтяных месторождений в России в начале XX века // Университетский научный журнал. 2018. № 36. — С.15—36. — ISSN 2222-5064
 Барышников М. Н. Из истории семейного бизнеса в России: Богдановы и Е. Н. Шапошникова // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2018. Сер. 8. Том 17. Вып. 2. Менеджмент. — С. 231—250. — ISSN 1605-7953
 Барышников М. Н. Компания Петербургского металлического завода: производство, управление, инвестиции // Финансы и бизнес. 2018. № 3. — С.98 — 116. — DOI: 10.31085/1814-4802-2018-14-3-98-116
 Барышников М. Н. В. И. Ковалевский в промышленной жизни России начала XX века // Учёные записки Новгородского государственного университета. 2019. № 3 (21). — С. 1 — 4. — DOI: 10.34680/2411-7951.2019.3(21).4
 Барышников М. Н. Путиловский и Невский заводы: перспективы взаимодействия накануне и в годы Первой мировой войны // Клио. 2019. № 12 (156). — С. 135—145. — ISSN 2070-9773
 Барышников М. Н. Корпорация «Нефть»: становление и перспективы развития в начале XX века // Вопросы истории. 2019. № 12. Т. 4. — С. 3 — 20. — DOI: 10.31166/VoprosyIstorii201912Statyi91
 Барышников М. Н. Корпорация и государственные интересы в промышленности : Невский завод в 1855—1888 годах // Научный диалог. — 2020. — № 5. — С. 321—339. — DOI: 10.24224/2227-1295-2020-5-321-339.
 Барышников М. Н. Общество Путиловских заводов: структура собственности и эффективность управления бизнесом в 1870—1890-е годы // Клио. 2020. № 12 (168). — С. 141—149. — ISSN 2070-9773
 Барышников М. Н. Чайковские и Плеске в деловой жизни России XIX — начала ХХ в. // Вопросы истории. 2020. № 10. Т. 3. — С. 11 — 27. — DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202010Statyi57
 Барышников М. Н. Русское общество пароходства и торговли и православное паломничество в Палестину // Университетский научный журнал. — 2020. — № 58. — С. 13 — 27. — DOI: 10.25807/PBH.22225064.2020.58.13.27
 Барышников М.Н. И. И. Чайковский и Русское общество пароходства и торговли // Вопросы истории. 2021. № 9-1. С. 60 — 73. — DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202109Statyi06
 Публикации 2021—2022 гг.

Примечания

Литература 
 Профессора Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в XX веке. — СПб: 2000. — С. 35—36
 Чернобаев А. А. Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. — Саратов: 2000. — С. 49
 Профессора Санкт-Петербургского государственного университета. — СПб: 2004. — С. 46—47
 Чернобаев А. А. Историки России XX века. Библиографический словарь. Т. 1. А—Л. — Саратов: 2005. — С. 86

Ссылки 
 Барышников Михаил Николаевич РГПУ
 
 

Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Историки экономики